Oliver! – film del 1968
 Oliver! – musical del 1960
 Oliver! – brano musicale relativo al musical